A Universidade do Cavalo é um centro de formação e desenvolvimento de pessoal para equinocultura da América Latina, fica na região da cidade paulista de Sorocaba.

A Universidade do Cavalo oferece programas e cursos especiais sobre todos os assuntos e temas que envolvem a equinocultura e esportes equestres.
Além dos cursos e programas ministrados pelos melhores profissionais do mercado brasileiro, a UC também oferece programas internacionais, ministrados pelos maiores especialistas do mundo.

Ligações externas
Sítio oficial

Pecuária em São Paulo
Zootecnia
Educação de Sorocaba